Murolo ist der Familienname folgender Personen:
 Ernesto Murolo (1876–1939), italienischer Dichter und Dramaturg
 Ferdinando Murolo (* 1938), italienischer Schauspieler
 Massimiliano Murolo (* 1988), italienischer Fechter
 Roberto Murolo (1912–2003), italienischer Sänger und Gitarrist